La stagione 2021 dell'European Le Mans Series è la diciottesima edizione del campionato organizzato dall'ACO. La stagione è iniziata il 18 Aprile e si concluderà il 24 Ottobre, per un totale di sei gare. In Belgio il Team WRT N°41, composto da Robert Kubica, Louis Delétraz e Ye Yifei si laurea campione nella serie con una gara d'anticipo.

Calendario 

Di seguito il calendario della stagione 2021:

Partecipanti 
Di seguito i partecipanti divisi nelle diverse classi.

LMP2 
Tutte le vetture di classe LMP2 sono euipaggiate con un motore Gibson GK428 V8 e pneumatici Goodyear. A partire da questa stagione viene creata una classifica separata all'interno della classe LMP2, la LMP2 Pro-Am Cup, riservata agli equipaggi con almeno un pilota classificato come Bronze.

Innovative car 
Per la prima volta, nel 2021, partecipa alla ELMS un equipaggio formato da soli piloti affetti da disabilità.

LMP3 
Tutte le vetture di classe LMP3 sono equipaggiate con motore Nissan VK56DE 5.6L V8 e pneumatici Michelin.

LMGTE

Risultati 
In grassetto sono indicati i vincitori assoluti.

Classifica 
I punti vengono assegnati secondo la seguente struttura:

LMP2 Team

LMP2 Piloti

LMP3

LMGTE

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

2021
Serie e competizioni motoristiche nel 2021